Região floral - em fitogeografia, uma área geográfica com uma composição relativamente uniforme de espécies vegetais;
Essência floral - também chamada de elixir floral;

Localidades

Floral City: uma região censo-designada localizada na Flórida

Desambiguação
Desambiguações de topônimos